Diphyscium är ett släkte av bladmossor. Diphyscium ingår i familjen Buxbaumiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Diphyscium